Малин — фамилия и топоним:

Легендарные личности 
 Малин — сын легендарного короля Мадана (Британия).

Известные носители 
 Малин, Александр Анатольевич (род. 1973) — советский и российский футболист.
 Малин, Александр Фёдорович — тренер по дзюдо.
 Малин, Анатолий Петрович (1916—1998) — Герой Советского Союза.
 Малин, Андреас (род. 1994) — лихтенштейнский футболист.
 Малин, Владимир Никифорович (1906—1982) — советский партийный деятель.
 Малин, Иван Гаврилович (1897—1966) — старшина, Герой Советского Союза.
 Малин, Константин Яковлевич (1923—2003) — лётчик, Герой Советского Союза, гвардии младший лейтенант.
 Малин, Маркус (род. 1987) — финский сноубордист.
 Малин, Николай Иванович (1903—1973) — советский пловец и ватерполист, тренер.

Топоним 
 Мали́н — город в Бельгии (см. Мехелен).
 Ма́лин — город в Житомирской области Украины.
 Малин — село в Ровненской области Украины.
 Малин — деревня в Ирландии.

Другое 
 Малин — кружево из Мехелена.
 Malin 1 — большая галактика во Вселенной, открыта в 1987 году.

См. также 
 Маликов
 Малина (значения)
 Малинов
 Малиновка
 Малиновый звон